Viștea se poate referi la:

comuna Viștea, Brașov, cu satele componente:
Viștea de Jos, Brașov,
Viștea de Sus, Brașov,
Viștea, Cluj, localitate în județul Cluj,

Râul Viștea, cu afluenții:
Râul Viștea Mare,
Râul Viștișoara,

Vârful Viștea Mare (2.527 m).

Semnificație 
Cuvântul „viște” nu figurează în DEX, dar ciobanii din Făgăraș îl folosesc de sute de ani.
Sensul e de vârf plat, mică platformă la mare înălțime.

Note 

Toponime românești